Podreber je lahko:

 Podreber, Občina Dobrova - Polhov Gradec
 Podreber, Občina Semič